Соревнования по дзюдо на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года пройдут с 7 по 10 октября в парке Polideportivo Roca в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. Будут разыграны 9 комплектов наград: у юношей и девушек в четырёх различных весовых категориях, а также пройдут смешанный командный турнир. В соревнованиях участвуют спортсмены, рождённые в период с 1 января 2001 по 31 декабря 2003 года.

История 
Дзюдо является постоянным видом программы, который дебютировал на I летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.

По сравнению с предыдущими юношескими Олимпийскими играми 2014 года программа соревнований не изменилась. Розыгрыш медалей состоится в 9 видах программы.

Календарь

Медалисты

Юноши

Девушки

Смешанные командные дисциплины

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Примечания

Ссылки 

 Официальная книга результатов
 Страница соревнований на сайте оргкомитета юношеских Олимпийских игр 2018 года

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2018
Дзюдо на летних юношеских Олимпийских играх
Международные соревнования по дзюдо в Аргентине
2018 год в дзюдо